Храм Богоявления — приходской храм Кинешемской епархии Русской православной церкви в городе Юрьевце Ивановской области (переулок Тарковского, дом 10). Построен около 1720 года в нарышкинском стиле (первоначальный декор), колокольня — в 1810 году. Памятник архитектуры федерального значения. Самый ранний из сохранившихся в Юрьевце памятников архитектуры.

Храм находится на месте Богоявленского мужского монастыря, основанного не ранее XVI века и упразднённого в первой трети XVIII векам.

При храме имеется местночтимая святыня — находящаяся в особом склепе могила святого Симона Блаженного, юрьевецкого юродивого и чудотворца, похороненного в этом монастыре в 1584 году.

Местоположение 
Расположен на террасе небольшой площади, находящейся на Симоновой, или Ильинской горе, возвышении в центральной части Юрьевца.

История 
В Своде памятников архитектуры и монументального искусства России (Государственный институт искусствознания) отмечено, что храм имеет сложную и малоизученную строительную историю.

Богоявленский монастырь 

Впервые монастырь упоминается в житиях Симона Блаженного. Симон ушёл из родительского дома, странствовал, затем жил в веси Елнати, после чего переселился в Юрьевец, где жил на паперти церкви Богоявленского монастыря и проводил большую часть времени в молитвах. Юродивый стал известен даром прозрения и чудотворения, в том числе избавления от болезней. Юродствуя в доме воеводы, он разгневал последнего. Воевода приказал избить Симона, после чего тот умер. При стечении множества народу, как жителей Юрьевца, так и окрестных селений, а также духовенства всего города юродивого погребли в Богоявленском монастыре..

В 1619 году над могилой Симона был построен храм в честь Пресвятой Богородицы Одигитрии с приделами во имя пророка Илии и Макария Желтоводского. При строительстве храма в земле над гробом Симона была найдена большая каменная плита с изображением креста. Место над могилой Симона было отмечено деревянной гробницей. В то же время к некой Саломии (в житии Поспелова — Соломония из Юрьевца), которая тяжело болела, явился человек. Он повелел женщине идти в Богоявленский монастырь и просить отслужить панихиду над гробом Симона юродивого. Женщина выздоровела и исполнила указание. Некоторые пожилые люди узнали в её описании Симона. С того времени почитание его как святого стало широко распространяться. К его могиле стекалось большое число паломников, и всё больше совершалось чудес.

Предшествующее современному здание храма было построено в 1619—1620 годах по заказу посадских людей в честь победы над польско-литовскими интервентами. Эта дата имелась в ранее находившейся на стене храма храмоздательной надписи.

В 1635 году игумен Богоявленского монастыря Дионисий доложил о чудесах Симона юродивого патриарху Иоасафу. По повелению патриарха Симону была устроена рака, написана икона, и началось его почитание, ему была составлена служба. Образ угодника был написан на гробнице.

Монастырь был упразднён в первой трети XVIII века

Приходской храм 
Нынешний храм возведён в начале XVIII века, предположительно в 1720 году, одновременно с северным приделом Макария Желтоводского. Предполагается, что часть его составили части предыдущего здания храма (1619—1620). Согласно грамоте епископа Нижегородского Питирима, церковь построена в 1719—1720 годах уже как приходская.

В 1722 году почитание Симона было официально приостановлено епископом Нижегородским Питиримом, но в XIX веке стихийно возобновилось. С этим перерывом в официальном почитании связан отмеченный Иоанном (Поспеловым) перерыв в записи чудес блаженного с 1705 по 1856 годы. Однако Поспелов выражает мнение, что и в этот длительный период чудеса совершались. Житие Поспелова описывает большое число чудес вплоть до времени его составления. Иоанн (Поспелов) сообщает, что записаны лишь немногие из посмертных чудес святого. Заступничество Симона избавляло и от гибели. Очень много людей приходило на его могилу и заказывало петь по нему панихиды. Блаженного чтят и получают от него помощь и жители отдалённых от Юрьевца мест. Жители Юрьевца звали Богоявленскую церковь церковью блаженного Симона.

В 1810 году к зданию храма была пристроена колокольня. Предположительно, в то же время была построена двустолпная трапезная. В 1813 году был разобран обветшавший северный придел. С западной стороны к трапезной был пристроен притвор, который на южном торце переходил в ярусную колокольню. В первой половине XIX века у южной стены основной части храма был построен маленький притвор-часовня.

Согласно изданию «Краткие статистические сведения о приходских церквах Костромской епархии» 1911 года, в храме имелись три престола: Богоявления, апостола Симона Зилота и преподобного Макария Унженского (Желтоводского). При храме имелось общее городское кладбище, расположенное вне города. Постоянные средства церкви составляли проценты с капитала общего назначения в 5387 рублей 51 копейку. Имелся также капитал в 230 рублей 81 копейку со специальным назначением на устройство церковно-приходской школы. Причт включал священника, диакона и псаломщика. Постоянные средства причта составляли проценты в количестве 142 рублей с общего причтового капитала в 3478 рублей 51 копейку. Причт получал также 170 рублей и 64 меры ржи в зерне в качестве арендной платы за пахотную и сенокосную землю и 28 рублей за землю под постройку домов. При богослужении и совершении треб причтовый доход составлял до 1500 рублей в год. При храме было усадебной земли 1200 квадратных саженей, пахотной 51 десятина 1207 квадратных саженей и сенокосной 2 десятины 1217 квадратных саженей. Прихожан мужского пола было 248 человек, женского пола — 272, занятых торговлей и работой на местных фабрике и заводах. Было 7 приходских селений.

В 1930—1940-х годах подверглись разрушению верхние ярусы колокольни, были уничтожены луковичные главы храма. В 1955 году в нижний ярус колокольни были встроены части разобранного юрьевецкого храма Благовещения, портал и тройное окно, в западную стены притвора колокольни встроен изразцовый карниз, в апсиду придела — изразцовый наличник. В колокольню были также вмонтировны части двух оконных обрамлений разобранного храма Воскресения на Пушавке города Пучежа.

Архитектура и интерьер 
Храм кирпичный. Его объёмы имеют свободное внеосевое расположение. Основной четверик высокий и двусветный, имеет четырёхскатную кровлю и пять куполов с глухими цилиндрическими барабанами. У четверика имеется равная ему по ширине трёхлепестковая апсида с фигурной кровлей. У южной выступающей стороны трапезной располагается придел с полукруглой апсидой. Западная стена трапезной по всей длине имеет галерею-притвор, которая соединена с нижним ярусом колокольни. Колокольня снабжена контрфорсами. Южный притвор четверика низкий и прямоугольный.

Декора храма традиционен для XVIII века. Окна верхнего света четверика снабжены наличниками в нарышкинском стиле. Нижний ярус северного фасада имел окно с треугольным фронтоном и портал с килевидным архивольтом. Оба проёма были заложены, пробит новый. Наличник на южном фасаде снабжён килевидным подвышением, к востоку от него присутствует ширинка-киот. В придельной апсиде на наличнике южного окна после реконструкции присутствуют цветные изразцы, в завершении проёма находится изразцовая композиция, включающая птиц, волюты и корону.

Восточный фасад нижнего яруса колокольни включает перспективный портал, состоящий из нескольких рядов наборного кирпича. Выше расположено тройное окно с ложными боковыми частями. Окно имеет перспективные элементы, в том числе повторяющиеся арочки.

Четверик имеет сомкнутый свод. Полы уложены метлахской плиткой. Имеются печи из белого кафеля, снабжённые карнизом из листьев.

Склеп Симона Блаженного находится на южной стороне храма.

Приделы 
 апостола Симона Кананита
 преподобного Макария Желтоводского

Примечания

Литература 
 Беляев И. Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии. — СПб., 1863. — С. 199.
 Известия императорской археологической комиссии. — СПб., 1909. — Вып. 31. С. 276.
 Краткие статистические сведения о приходских церквах Костромской епархии. — Кострома, 1911. С. 232—233.
 Шлычков Л. А. Листая времени страницы. — Ярославль, 1983. С. 76—78.
 Полякова Л. Л. Юрьевец : Историко-краеведческий очерк. — Ярославль, 1984. — С. 111—116.
 Юрьевецкий краеведческий музей, № 902 (материалы по фиксации разбираемых памятников архитектуры).
 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Ивановская область. — М. : Наука, 2000. — Ч. 3. — С. 737—739.

Ссылки 
 Церкви Богоявления Господня Города Юрьевца повольскаго [Житие Симона Юрьевецкого, рукопись храма Богоявления XIX века, приписка 1929, церковнославянский и русский]. Былое. История и современность. Сайт игумена Виталия (Уткина). 14.01.2015.

Юрьевец
Юрьевец
Юрьевец